Nacho Rodríguez, ex-jugador de bàsquet malagueny.
 Ignacio Rodríguez Ortiz, futbolista càntabre.
 Ignacio Rodríguez Bahena, futbolista mexicà.